Anoda – elektroda, przez którą prąd elektryczny wpływa do urządzenia
 Anoda (Anoda) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych
 Jan Rodowicz ps. Anoda – żołnierz polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej